Damašek bezeichnet

 Damašek (Pustá Rybná), Ansiedlung von Pustá Rybná, Okres Svitavy, Tschechien
 Damašek (Třemešná), Ortsteil von Třemešná, Okres Bruntál, Tschechien
 Naturreservat Damašek, Okres Svitavy, Tschechien

 Kamil Damašek (* 1973), tschechischer Zehnkämpfer